Příjmení Rouček nosí:
 František Rouček (1891–1967), československý právník, profesor obchodního a směnečného práva
 Jaroslav Rouček, více osob stejného jména
 Libor Rouček (* 1954), český sociálnědemokratický politik